Martin Söderström kan avse:

 Martin Söderström (cyklist) – en svensk cyklist inom street, dirt och park
 Martin Söderström (journalist) – en svensk journalist född 1976, reporter och nöjeskrönikör på Aftonbladet
 Martin Söderström (basist) – en svensk musiker, som spelade på Lars Winnerbäcks tidiga skivor
Martin Söderström (privat investerare) – en svensk privat investerare, som grundad HMP Family Foundation och DIG Investment